Ста́вропольська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України та Росії. Назва — на честь російського міста Ставрополь.

Ставропольська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ставропольська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Ставропольська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Ставропольська вулиця — колишня назва вулиці Вовчогірської в місті Києві.

Ставропольська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Ставропольська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Ставропольська вулиця — вулиця в місті Самара.
 Ставропольська вулиця — вулиця в місті Краснодар.

Вулиці